Indywidualne Mistrzostwa Danii na Żużlu 1993 – cykl turniejów żużlowych, mających na celu wyłonienie najlepszych żużlowców w Danii w sezonie 1993. Tytuł zdobył Hans Nielsen.

Finał 
 Randers - 29 maja, Fjelsted - 31 maja 1993

Bibliografia 
 Indywidualne Mistrzostwa Danii na żużlu

1993
1993 w sporcie żużlowym
1993 w Danii